Johnson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Johnson House (Jefferson County, Arkansas), ID-Nr. 82000849
 Johnson House (514 E. 8th St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000902
 Johnson House (516 E. 8th St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000903
 Johnson House (518 E. 8th St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000904
 Johnson House (Kansas), ID-Nr. 98000251
 Johnson House (Louisiana), ID-Nr. 02001602
 Johnson House (Massachusetts), ID-Nr. 84002398
 Johnson House (Montana), ID-Nr. 87002321
 Johnson House (New York), ID-Nr. 85002466
 Johnson House (Oklahoma), ID-Nr. 84003121
 Johnson House (Texas), ID-Nr. 83004504
 Johnson House (Jefferson County, Washington), ID-Nr. 83003328
 Johnson House (Thurston County, Washington), ID-Nr. 88000695